Рохосараре има више значења:

 Рохосараре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рохосараре (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рохосараре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику